Gréta Arn var den forsvarende mester, men tabte til Julia Görges i første runde.

Unseeded Zheng Jie vandt turneringen, efter at hendes modstander Flavia Pennetta træk sig i finalen.

Seeding 

  Sabine Lisicki (Kvartfinalen, træk sig med en skade)
  Peng Shuai (Anden runde)
  Svetlana Kuznetsova (Semifinale)
  Flavia Pennetta (Finalen, træk sig med en skade)

<ol start="5">
  Julia Görges ''(Anden runde)
  Roberta Vinci ''(Anden runde)
  Yanina Wickmayer ''(Anden runde)
  Monica Niculescu (Anden runde)
</ol>

 Finale 

 Top Half 

 Bottom Half 

 Kvalifikation 
 Seeding 

  Anne Keothavong (Kvalifikationsturneringen)
  Pauline Parmentier (Anden runde)
  Mathilde Johansson (Første runde)
  Sofia Arvidsson ''(Anden runde)

<li> Romina Oprandi (Anden runde)
<li> Irina Falconi (Anden runde)
<li> Alizé Cornet (Første runde)
<li> Kristina Barrois (Første runde)

Kvalificerede 

  Jamie Hampton
  Aravane Rezaï

<li>  Alison Riske
<li>  Karolína Plíšková

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

WTA Tour 2012
2012, ASB Classic (damesingle)